Opera Mobile Store — кроссплатформенный магазин мобильных приложений для владельцев мобильных телефонов, а также система цифровой дистрибуции для более чем 40 000 разработчиков мобильных приложений. Компания Opera Software, производитель браузеров Opera, Opera Mobile и Opera Mini, открыла проект в марте 2011 года. 19 сентября 2011 года, после приобретения компании Handster Inc., Opera Mobile Store был перезапущен на новой платформе<ref
name="acquisition of Handster — Opera"></ref>. Сервис позволяет пользователям скачивать мобильные приложения для более 7000 моделей мобильных устройств на платформах Android, Java, BlackBerry OS, Symbian, Windows Mobile и iOS.

По данным на август 2011 года пользователи Opera Mobile Store загружают более 1 миллиона приложений в день. Магазин доступен по клику на логотип Opera Mobile Store, размещенный на стартовой странице и экспресс-панели брузеров Opera Mini и Opera Mobile, которые установлены на более чем 100 миллионах гаджетов в мире, а также через браузер мобильного телефона или компьютера по адресу http://apps.opera.com/  — Opera Mobile Store затем переносит пользователя на локализованный для конкретной страны магазин приложений.

Более 86 % Android-приложений и игр для мобильных устройств на Opera Mobile Store бесплатны. Среднее соотношение бесплатных к платным приложениям по всем платформам: 70 % и 30 % соответственно. Приложения систематизированы по 14 категориям, в том числе: игры, бизнес-приложения, социальные медиа, электронные книги и другие.

Количество загруженных пользователями приложений 
На ноябрь 2014 года Opera Mobile Store предоставлял доступ к почти  приложений. Посещаемость стора на 4 квартал 2013 года составляла <ref
name="Opera Mobile Store triples number of apps"></ref> пользователей в месяц.
Как указано в официальном пресс-релизе Opera Software, на 27 февраля 2012 года Opera Mobile Store ежемесячно посещали более 30 миллионов пользователей, которые скачивают более 45 миллионов приложений в месяц.<ref
name="Opera Mobile Store relaunch"></ref>

Самые популярные приложения 
Списки топ-100 популярных приложений составляются на основании популярности приложений среди пользователей Opera Mobile Store отдельно для каждой страны. Списки делятся на 14 категорий: от бизнес-приложений до игр, — отдельно для каждой из платформ, поддерживаемых Opera Mobile Store.

Топ-20 самых популярных платных и бесплатных приложений по всем странам, платформам и категориям (данные на декабрь 2012)

Рейтинг приложений 
На данный момент, Opera Mobile Store не присваивает приложениям рейтинг — обслуживающая OMS команда либо принимает поданное на рассмотрение приложение, либо отклоняет его, основываясь на приемлемости приложения для широкой аудитории, не принимая в магазин приложения с содержанием сомнительного характера (Opera Mobile Store не принимает приложения, содержащие контент для взрослых).

Процесс подачи приложения 
На начало марта 2021, регистрация девелоперов и публикация приложений в Opera Mobile Store бесплатны. По соглашению с Opera Software разработчик получает 30 % чистой прибыли от продажи платного приложения для платформы Android, размещенного в магазине. Из доходов вычитаются налоги, транзакционные издержки и плата партнерам. Магазин не обязан выплачивать суммы менее 200$, пока сумма на счете не накопится до 200$, разработчик не получит свои деньги, проценты на сумму начисляться не будут.

Процесс подтверждения приложения 
В процессе публикации все приложения проходят премодерацию. Команда Opera Mobile Store тестирует приложение на базовую функциональность на всех платформах и устройствах, заявленных разработчиком в процессе подачи заявки.

Конкурс «Opera Top App Awards» 
Каждый год Opera Mobile Store проводит конкурс среди разработчиков приложений — Top Apps Awards. Приложения-победители в каждой категории и определяются голосованием пользователей Opera Mobile Store.<ref
name="Top Apps Awards"></ref> Победители для каждой из представленных в магазине платформ определяются отдельно.

Схожие сервисы 
 Amazon Appstore
 Apple App Store
 BlackBerry App World
 Google Play
 Ovi Store
 PlayStation Store
 Samsung Apps
 Windows Phone Store

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт 
 Официальный портал для разработчиков 
 Software distribution agreement 
 Официальный блог компании 

Цифровая дистрибуция
Программное обеспечение мобильных телефонов
Opera